Joslain Leon Mayebi est un footballeur camerounais né le  à Douala au Cameroun. Il évolue au poste de gardien de but.

Historique

Carrière 
 2003-2008 : FC Metz 
 2008-déc. 2008 : AEK Larnaca 
 jan. 2009-déc. 2010 : Hakoah Amidar Ramat Gan 
 2009-déc. 2009 : Betar Jérusalem  (prêt)
 jan. 2010-2010 : Maccabi Ahi Nazareth  (prêt)
 jan. 2011-2014 : Wrexham 
 depuis  : Kidderminster Harrier

Statistiques

Palmarès 
 FA Trophy : 2013

Références

Liens externes 
 

Naissance en octobre 1986
Naissance à Douala
Footballeur camerounais
Gardien de but au football
Joueur de l'AEK Larnaca
Joueur du Beitar Jérusalem
Joueur du Wrexham FC
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2008